Эстер Моррис Лейдольф () — американский медицинский социолог, интерсекс-активистка, писательница, основательница организации MRKH, а также секретарь совета .

Биография 
Эстер Моррис Лейдольф — американский социолог и медицинский работник, писательница, основательница организации MRKH, а также секретарь совета Intersex Society of North America. Моррис Лейдорф выступала на конференциях и мероприятиях, в том числе на . Ее работы включают «The Missing Vagina Monologue». Она заявила:

Наряду с другими активистами, Моррис Лейдольф критиковала в 2006 году переход медицинской терминологии с термина «интерсекс» на термин «нарушения формирования пола». Она была одной из участниц отмеченного наградами документальном фильме 2012 года «Intersexion».

Библиография 

 Morris Leidolf, Esther; Curran, Megan; Scout; Bradford, Judith (May 2008). "Intersex Mental Health and Social Support Options in Pediatric Endocrinology Training Programs". Journal of Homosexuality. 54 (3): 233–242. 
 Leidolf, Esther Morris (July 2006). "The Missing Vagina Monologue … and Beyond". Journal of Gay & Lesbian Psychotherapy. 10 (2): 77–92. doi:10.1300/J236v10n02_05
 Morris, Esther (February 2, 2004). "The self I will never know". New Internationalist. Retrieved 2018-08-31.
 Morris, Esther (March 2001). "The Missing Vagina Monologue". Sojourner: The Women's Forum. 26 (7). ISSN 0191-8699.

См. также 

 Синдром Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера

Примечания 

Интерсекс-люди
Интерсекс-активисты